Киёсу — город в Японии, расположенный в северно-западной части префектуры Айти.
 Киёсу — японский равнинный замок в провинции Овари.